Berríos je priimek več oseb:    
 Roberto Benardino Berríos Gaínza, čilenski rimskokatoliški škof
 Rubén Berríos, portoriški politik